«С согласия суда» () — криминальный триллер с элементами детектива. Фильм имеет и другое название — «Приговорённая».

Сюжет 
Главная героиня фильма — женщина-судья Гвен Уорик, которая идёт вверх по карьерной лестнице и становится верховной судьёй штата. Но в результате чьи-то злых козней она сама становится подозреваемой.

В ролях

Ссылки 
 «С согласия суда» на сайте ВидеоГид
 «С согласия суда» на сайте Spbvideo
 «С согласия суда» на сайте Film-film

Фильмы-триллеры США
Фильмы Уильяма Байндли